Мышков — фамилия; имеет женскую форму Мышкова.

Персоналии 
 Мышков, Константин Романович (1893—1942) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.
 Мышкова, Нинель Константиновна (1926—2003) — советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Дочь К. Р. Мышкова.

Топонимы 
 Мышков — село, Мышковский сельский совет, Залещицкий район, Тернопольская область, Украина.